Lauren Davis era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Sachia Vickery.

Julia Görges ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Caroline Wozniacki con il punteggio di 6–4, 7–6(4).

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (finale)
  Julia Görges (campionessa)
  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)

 Lauren Davis (primo turno)
 Julija Putinceva (primo turno)
 Mona Barthel (primo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Wildcard 

  Sara Errani (primo turno)
  Sofia Kenin (quarti di finale)

 Jade Lewis (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (secondo turno)

 Sachia Vickery (semifinale)
 Viktória Kužmová (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2018